Cullinane ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Cullinane (1943–2015), irischer Hurling-Spieler
 Peter James Cullinane (* 1936), neuseeländischer Geistlicher; Bischof von Palmerston North